Чифлик је облик речи читлук, који се користи у јужним и источним крајевима Србије, као и Републици Македонији и Бугарској. Он се јавља у називу више насеља:

Србија:
 Чифлик (Бела Паланка), село у Општини Бела Паланка, Србија;

Северна Македонија:
 Чифлик (Делчево), село у Општини Делчево, Северна Македонија;
 Чифлик (Демир Капија), село у Општини Демир Капија, Северна Македонија;
 Чифлик (Желино), село у Општини Желино, Северна Македонија;
 Чифлик (Пехчево), село у Општини Пехчево, Северна Македонија;
 Чифлик (Сопиште), село у Општини Сопиште, Северна Македонија;
 Чифлик (Чешиново-Облешево), село у Општини Чешиново-Облешево, Северна Македонија;
 Чифлик (Штип), село у Општини Штип, Северна Македонија;

Бугарска:
 Чифлик (Видин), село у Видинској области, Бугарска;
 Чифлик (Крџали), село у Крџалијској области, Бугарска;
 Чифлик (Ловеч), село у Ловечкој области, Бугарска;

Види још 
 Читлук (вишезначна одредница)
 Чифлук (вишезначна одредница)